Жезл Моисея (; matteh) — в библейской Книге Исход используемый Моисеем посох, с помощью которого он совершает чудеса: дважды добывает воду из скал и рассекает Чермное море (принято считать, что это было Красное море).

В Библии короля Иакова (1611 год) переводится как «стержень».

Как еврейский амулет, имел разные изображения на набалдашниках, а сучья и нижний конец были снабжены различными Божьими именами и эпитетами.

Случаи употребления 
 Ветхозаветный эпизод горящего тернового куста (неопалимой купины). Получив Божие повеление идти к фараону для освобождения израильтян, Моисей несколько раз отрекался от такого великого посольства, на что Иегова открыл ему своё имя — Сущий — и в удостоверение Своего могущества обратил жезл в руках Моисея в змея и змея снова обратил в жезл. В помощники Моисею Господь указал его брата Аарона. Тогда Моисей вместе с братом Аароном предстал перед фараоном, и от имени Иеговы они просили отпустить евреев из Египта на три дня для принесения жертв в пустыне. Надо заметить, что у Аарона был собственный жезл, который почитается священной принадлежностью Скинии, как давший ростки и расцветший, что послужило признаком утверждения Левиина колена.
 Войско фараона пустилось догонять израильтян и уже приближалось к их стану у Чермного моря. Тогда Господь повелел Моисею взять его жезл и разделить море так, чтобы Израилевы сыны могли пройти среди моря по суше. Моисей поступил согласно повелению, море разделилось и открылось сухое дно.
 Моисей повёл свой народ в землю обетованную через Аравийскую пустыню. В Рефидиме, вследствие недостатка воды и ропота народа, Моисей по повелению Божию извёл воду из скалы горы Хорива, ударив в неё своим жезлом.
 Уже тридцать с лишним лет странствовали евреи по пустыне, и почти все вышедшие из Египта умерли. С наступлением сорокового года по выходе из Египта, они дошли до Кадеса, в пустыне Син на границе Идумеи. Из-за недостатка воды народ снова возроптал на Моисея и Аарона. Вняв их молитве, Господь приказал Моисею и Аарону собрать всех и с жезлом в руках приказать скале дать воду. Моисей ударил в скалу жезлом дважды, и потекло много воды. Раз Моисей, как будто не доверяя одному своему слову, ударил жезлом и поступил вопреки воле Божией, то за это ему и Аарону было суждено умереть вне земли обетованной.

Художественные изображения

См. также 
 Ааронов жезл
 Медный змей
 Фараонки
 Кадуцей

Примечания 

Моисей
Понятия и термины в Библии
Книга Исход
Символика христианства
Посохи
Сюжеты Книги Исход